Максим Павлович Ко́втун (род. 18 июня 1995, Екатеринбург) — российский фигурист, выступавший в одиночном катании. Серебряный призёр чемпионата Европы (2015, 2017), бронзовый призёр чемпионата Европы (2016), серебряный призёр командного чемпионата мира (2015, 2017), победитель Гран-при Франции и Китая (2014), четырёхкратный чемпион России (2014—2016, 2019).

Мастер спорта России международного класса (2013). По состоянию на май 2017 года занимал 10-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Биография 
Максим Павлович Ковтун родился 18 июня 1995 года в Екатеринбурге в спортивной семье, где отец — Павел Алексеевич — ранее выступал в парном катании, а ныне является тренером по фигурному катанию на катке ДЮСШ «Локомотив». Оба старших брата также были фигуристами, выступают в ледовых шоу.

Был призван в ряды Вооружённых сил Российской Федерации в весенний призыв 2014 года. Проходил службу в спортивной роте ЦСКА в подмосковной Балашихе.

В 2016 году закончил обучение в школе олимпийского резерва в Екатеринбурге. На данный момент учится в РГУФКСМиТ.

Под псевдонимом «Мэнни» занимается музыкой в стиле рэп. В 2017 году выпустил новый альбом по названием «Е.1», состоящий из 6 композиций.

С 2018 года встречается с гимнасткой Евгенией Левановой. В августе 2021 года пара объявила о помолвке.

Карьера

Ранние годы 
Максим начал кататься на коньках в 4 года (1999 год) на катке ДЮСШ «Локомотив» города Екатеринбурга. Туда его привёл отец, Павел Алексеевич.

Стал заниматься в группе тренера Марины Войцеховской. В апреле 2007 года выиграл свои первые крупные соревнования «Хрустальный конек-2007» среди мальчиков старшего возраста, а в 2009 году — первый этап Кубка России в Перми (среди юношей). К 2010 году Максим освоил прыжок тройной аксель и в феврале 2011 года стал вторым на Европейском юношеском Олимпийском фестивале. Весной 2011 года переехал из Екатеринбурга в Москву иначал тренироваться под руководством Марины Войцеховской и Николая Морозова, включая в свои программы прыжок четверной тулуп. В сентябре 2011 года выиграл свой первый этап юниорского Гран-При в Брашове, был вторым на этапе в Таллине, благодаря чему попал в финал, где занял четвёртое место. В апреле 2012 года Ковтун выступил в составе российской сборной на Командном чемпионате мира в Токио.

2012/2013: переход в ЦСКА 
После отчисления из группы Морозова летом 2012 года перешёл в СДЮШОР ЦСКА (Москва) к Елене Водорезовой, затем также помогала готовить его Татьяна Тарасова. Сотрудничество привело к большому успеху — Ковтун выиграл оба своих этапа, а затем и финал юниорского Гран-При, очень чисто исполнив сложнейшие каскады четверной тулуп — тройной тулуп и тройной аксель — тройной тулуп. После 5-го места на чемпионате России в декабре 2012 года по решению тренерского совета Ковтун отправился на Чемпионат Европы в Загребе, где выступил лучше других российских одиночников, заняв пятое место в произвольной программе и выполнив уже два четверных тулупа. В марте 2013 года Ковтун дебютировал на чемпионате мира, на котором занял семнадцатое место, тем самым он не привёз две квоты на домашнюю Олимпиаду. В апреле этого года вновь был в российской команде на командном чемпионате мира в Токио.

2013/2014: Олимпийский сезон 
В сезоне 2013—2014 гг. Тарасова и Водорезова поставили в программы Ковтуна рекордно сложный прыжковый набор из пяти четверных прыжков, в короткую — четверные тулуп и сальхов, в произвольную — тулуп и два сальхова, рассчитывая побороться за единственное для российских одиночников место на Олимпиаде-2014 в Сочи. На этапе Гран-При Кубок Китая в ноябре 2013 года фигурист исполнил в двух программах четыре четверных прыжка, выиграл произвольную программу и в итоге занял второе место. На этапе Гран-При в Москве выиграл короткую программу, а в итоге вновь получил серебро и вышел в Финал Гран-При (российские мужчины-одиночники не могли добиться этого в течение 9 лет). 25 декабря 2013 года с четырьмя чистыми четверными прыжками (два в короткой и два в произвольной программах) впервые выиграл чемпионат России, сенсационно обыграв Евгения Плющенко, который был первым на российских чемпионатах в течение 10 лет (с 2003 года). На чемпионате Европы 2014 года в Будапеште Максим занял 5 место, как и год назад. На Олимпийские игры в Сочи по решению Федерации фигурного катания России отправился Плющенко, а Ковтун, несмотря на победу в очной борьбе на чемпионате России, был указан первым запасным. Плющенко, ссылаясь на травму, снялся с личных соревнований Олимпиады лишь перед началом короткой программы 13 февраля 2014, при этом срок замены истёк 10 февраля, и в результате Россия осталась в мужском одиночном катании без участника (которым мог бы стать Ковтун, как первый запасной). В марте 2014 Максим удачно выступил на чемпионате мира. В короткой программе он исполнил два четверных прыжка (сальхов судьи оценили с недокрутом), а в произвольной четверной тулуп и 6 тройных прыжков, все вращения в обеих программах были исполнены на самый высокий 4 уровень. По сумме двух программ Максим занял 4-е место, обеспечив для российской сборной квоту на два места на следующий чемпионат.

2014/2015 

В начале сезона 2014-15 Ковтун снялся с этапа Кубка России из-за проблем с ботинками. На китайском этапе Гран-при в короткой программе Ковтун занял 1 место, единственный из всех участников исполнил два четверных прыжка (тулуп и сальхов), опередив олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю. На разминке перед произвольной программой столкновение между Хань Янем и Юдзуру Ханю повлияло на их выступления. Максим в произвольной программе сделал чисто четверной тулуп, тройной аксель и 4 тройных прыжка, что позволило ему впервые выиграть этап Гран-при. На этапе в Бордо Ковтун сделал каскад четверной сальхов — двойной тулуп, но ошибся на двух элементах в короткой программе и был на шестом месте, однако обошёл соперников в произвольной программе (благодаря чисто исполненным двум четверным прыжкам и 6 тройным) и снова стал победителем этапа,став первым российским фигуристом выигравшем два этапа гран-при после ухода Евгения Плющенко из любительского спорта. Первые места на обоих этапах позволили Ковтуну второй раз подряд выйти в финал Гран-при, где он с двумя четверными прыжками был третьим в короткой программе, а в итоге занял четвёртое место. На чемпионате России он выиграл короткую программу с двумя четверными прыжками, а в произвольной выполнил четверной тулуп и 6 тройных прыжков, в итоге завоевав золотую медаль и став двукратным чемпионом России. На чемпионате Европы в Стокгольме спортсмен выступил успешно, заняв второе место и завоевав тем самым свою первую медаль европейского уровня. На чемпионате мира в Шанхае по итогам короткой программы занимал 16 место, но затем смог собраться и успешно исполнить произвольную программу, заняв итоговое 7 место. В середине апреля на заключительном старте сезоне на командном чемпионате мира в Японии Ковтун выступил вновь неудачно в короткой программе, но в произвольной финишировал сразу за Вороновым и вернулся домой с серебряной медалью.

2015/2016 

Сезон 2015/16 начал с победы на турнире Саранске. На этапе Гран-При во Франции в короткой программе занял второе место, исполнив два четверных прыжка (с помарками), однако турнир не был завершён из-за траура и военного положения в стране, результат этапа был определен только с учётом короткой программы. На заключительном этапе Гран-при в Нагано, в короткой программе был четвёртым (с чистым каскадом четверной сальхов — тройной тулуп), но в произвольной, исполнив чисто четверной сальхов и прыжок в три с половиной оборота аксель, далее сделал чисто лишь два тройных прыжка,. В своём родном городе (Екатеринбурге) он выиграл национальный чемпионат 2016 года в третий раз подряд, первым из россиян исполнив в обеих программах пять четверных прыжков (один судьи зачли с недокрутом). Через месяц на европейском чемпионате в Братиславе он в сложной борьбе завоевал бронзовую медаль, при этом до второго места не хватило лишь 0,35 балла. В начале апреля на мировом чемпионате в Бостоне допустил ряд ошибок и занял лишь 18-е место. 16 мая Федерация фигурного катания России подтвердила, что Ковтун стал тренироваться у Инны Гончаренко.

2016/2017 

Новый предолимпийский сезон Максим начал в октябре на турнире Finlandia Trophy, где он лидировал после короткой программы, но в итоге переместился на третье место. В середине октября на этапе Гран-при Скейт Америка в двух программах чисто сделал три четверных прыжка, но в короткой остался без двух обязательных элементов, а в произвольной упал на тройном лутце, став 7-м.. На своём втором в этом сезоне этапе Гран-при в Пекине, где на Кубке Китая в короткой программе сделал четверной сальхов, но сорвал каскад прыжков и был последним, в произвольной программе исполнил три четверных прыжка, что позволило в итоге занять место в середине турнирной таблицы. В конце декабря на национальном чемпионате в короткой программе был седьмым, но в произвольной — вторым и в результате впервые выиграл бронзовую медаль. Помогает готовиться к стартам Максиму Сергей Вербилло, в прошлом выступавший в танцах. На европейском чемпионате абсолютно чисто исполнил короткую программу с двумя четверными прыжками, за дорожку шагов и все вращения судьи поставили 4-е уровни, и 2-е место, в произвольной с двумя очень чистыми четверными прыжками также был на 2-м месте и, как и в 2015 году, вновь получил серебряную медаль. При этом он улучшил все свои прежние спортивные достижения по суммам баллов. В конце марта он выступил на мировом чемпионате в Хельсинки, несмотря на травму перед произвольной программой, Ковтун исполнил в двух программах три четверных прыжка и три акселя в три с половиной оборота, заняв в итоге 11-е место. Через три недели после этого фигурист был отправлен на командный чемпионат мира, где выступил неудачно, заняв 10 и 11 места в двух программах; однако в команде завоевал серебряную медаль.

2017/2018 
В сезоне 2017/18 подготовку осложнили травмы связок левой ноги, а затем спины, из-за которых Максим пропустил контрольные прокаты в Сочи, этап Гран При в Канаде и стартовал лишь с этапа Гран при в США. Где после короткой программы снялся с соревнований. На национальном чемпионате в середине декабря в Санкт-Петербурге Максим выступал не совсем уверенно и снялся после короткой программы. Затем в карьере случился перерыв, связанный со многими проблемами, 5 апреля 2018 стало известно о возвращении Ковтуна к Елене Водорезовой.

2018/2019 
Подготовка к сезону затянулась и Максим стартовал в декабре, выиграв турнир в Таллине. Затем состоялось триумфальное возвращение на чемпионате России, где он исполнил 4 чистых четверных прыжка, выиграл обе программы и стал четырехкратным чемпионом России.

7 марта 2019 года Максим Ковтун завоевал серебряную медаль в одиночном мужском катании на Универсиаде в Красноярске.

В апреле 2019 года сообщил о завершении спортивной карьеры и переходе на тренерскую работу.

Результаты 

 * — место в личном зачете/командное место.
 С — соревнование не было завершено, в зачет Гран-При пошло 2-е место в короткой программе.
 WD — спортсмен снялся с соревнований.

Программы

Детальные результаты

Примечания

Ссылки 
 
  на сайте fskate.ru

Фигуристы России
Мастера спорта России